Potamorhina är ett släkte av fiskar. Potamorhina ingår i familjen Curimatidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Strålfeniga fiskar
Potamorhina